

Богзешть () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Секуєнь.

Богзешть () — село у Теленештському районі.